Weiherwiesengraben ist ein Gewässername:

 Weiherwiesengraben (Belzbach), rechter Zufluss des Belzbachs (zur Donau) bei Vilsingen, Gemeinde Inzigkofen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg 
 Weiherwiesengraben (Breitenauer Graben), linker Zufluss des Breitenauer Grabens (zur Altmühl) bei Aurach, Landkreis Ansbach, Bayern 
 Weiherwiesengraben (Creußen), linker Zufluss der Creußen vor Bärnwinkel, Gemeinde Trabitz, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Weiherwiesengraben (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs (zur Hühler Ach, zur Booser Ach, zur Schussen) bei Käfersulgen, Gemeinde Eichstegen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Weiherwiesengraben (Stumpfenbach), rechter Zufluss des Stumpfenbachs (zum Zeitlbach) in Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Weiherwiesengraben (Talbach), linker Zufluss des Talbachs (zur Brigach) bei Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Weiherwiesengraben (Weismain), linker Zufluss der Weismain in Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern

Siehe auch:
 Weierwiesengraben, linker Zufluss des Schwarzbachs (zur Elsenz) in Waibstadt, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Weiherwiesen
 Weiherwiesenbach
 Wiesengraben